Prins Joachim av Danmark, greve av Monpezat (Joachim Holger Waldemar Christian), född 7 juni 1969 i Köpenhamn, är en dansk prins. Han är andre och yngste son till drottning Margrethe II av Danmark och prins Henrik. Han är sedan 8 januari 2011 nummer sex i tronföljden efter sin äldre bror kronprins Frederik och dennes barn.

Biografi 
Prins Joachim föddes den 7 juni 1969 på Rigshospitalet i Köpenhamn som andre och yngste son till prinsessan Margrethe av Danmark och hennes make prins Henrik av Danmark (1934–2018). Han döptes i Århus domkyrka den 15 juli 1969 och konfirmerades den 10 juni 1982 i Fredensborgs slottskyrka.

Prinsen talar utöver danska även engelska, franska och tyska.

Prins Joachim var fram till sommaren 2014 godsägare och drev Schackenborgs gods, vilket överläts till en stiftelse över vilken prins Joachim och prinsessan Marie är beskyddare.

Familj 
Han gifte sig första gången den 18 november 1995 med Alexandra Christina Manley. Paret skildes 8 april 2005.

Den 24 maj 2008 gifte sig prins Joachim med Marie Cavallier. Vigselgudstjänsten leddes av biskop Erik Norman Svendsen. De hade varit förlovade sedan 3 oktober 2007 då han friat till henne i Turkiet.

Barn med grevinnan Alexandra Christina:
 Greve Nikolai William Alexander Frederik, född 28 augusti 1999
 Greve Felix Henrik Valdemar Christian, född 22 juli 2002
Barn med prinsessan Marie:
 Greve Henrik Carl Joachim Alain, född 4 maj 2009
 Grevinnan Athena Marguerite Françoise Marie, född 24 januari 2012

Anfäder

Referenser

Externa länkar 
 Danska kungahusets officiella webbplats - Prins Joachim

Födda 1969
Danska prinsar
Huset Glücksburg
Män
Levande personer
Huset Laborde de Monpezat
Mottagare av Finlands Vita Ros’ orden
Storkorset av första klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden